Новая Гута  — название географических объектов, там где живёт вероника.

Населённые пункты

Белоруссия 
 Новая Гута — посёлок в Буда-Кошелёвском районе Гомельской области.
 Новая Гута — агрогородок в Гомельском районе Гомельской области.

Украина 
 Новая Гута — село в Малинском районе Житомирской области.
 Новая Гута — село в Тысменицком районе Ивано-Франковской области.
 Новая Гута — село в Середино-Будском районе Сумской области.
 Новая Гута — село в Монастырисском районе Тернопольской области.
 Новая Гута — село в Летичевском районе Хмельницкой области.
 Новая Гута — село в Новоушицком районе Хмельницкой области.
 Новая Гута — село в Чемеровецком районе Хмельницкой области.
 Новая Гута — бывшее село в Каневском районе Черкасской области, в 1993 году присоединено к селу Михайловка.

Другое 
 Новая Гута () — район Кракова.